A Confederação de Futebol da Oceania (OFC) recebeu da FIFA uma vaga para a repescagem da Copa do Mundo FIFA de 2002. A  se classificou para a repescagem ao derrotar a  na final.

 Na Primeira fase, as 10 seleções foram divididas em 2 grupos de 5 times cada no sistema de turno e returno. Os vencedores de cada grupo avançaram à fase seguinte.

 Na Final, As 2 seleções restantes jogaram a final no sistema ida-e-volta, quem levasse a melhor avançaria para a repescagem do Mundial.

Primeira Fase

Grupo 1

Grupo 2

Final 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

A Austrália venceu no agregado por 6-1.

Ver Também 
 Austrália 31 x 0 Samoa Americana (Futebol)

Oceania
2002
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2002 - Oceania

fr:Tours préliminaires à la Coupe du monde de football 2002#Océanie
lt:XVII pasaulio futbolo čempionato atranka#Okeanija